

Sigle 
 Japan Exchange and Teaching – progetto di scambi culturali con il Giappone
 Joint European Torus – reattore a fusione nucleare

Codici 
 jet – codice ISO 639-3 della lingua manem

Musica 
 Jet – gruppo musicale rock australiano anni 2000
 Jet – gruppo musicale rock inglese anni '70
 Jet – gruppo musicale rock italiano anni '70
 Jet – singolo di Paul McCartney & Wings del 1974
 Jet – singolo di Coez del 2016
 Jet – etichetta discografica italiana

Personaggi 
 Jet – personaggio dei fumetti DC Comics
 Jet – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Jet the Hawk – personaggio della serie Sonic
 Jet McQuack – personaggio di DuckTales - Avventure di paperi

Altro 
 Jet – tipo di aereo
 Jet – tipo di motore a reazione usato negli aeroplani
 Jet – città dell'Oklahoma
 Jet – tipo di casco
 Sym Jet – Scooter prodotto dalla SYM
 Jet – videogioco del 1985 per vari computer
 Jet – rivista statunitense

Altri progetti